Kydippe (griech. Κυδίππη) ist der Name dreier Gestalten der griechischen Mythologie:

 die Mutter der Brüder Kleobis und Biton, sagenhafte Herapriesterin in Argos
 die Tochter des Keyx aus Naxos; siehe Kydippe (Naxos)
 die Geliebte des Akontios